Il doppio del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Michael Tebbutt che hanno battuto in finale Scott Davis e Kelly Jones 6-2, 4-6, 6-3.

Teste di serie

 Nicklas Kulti /  Michael Tebbutt (Campioni)
 Kent Kinnear /  Dave Randall (quarti di finale)

 Lucas Arnold Ker /  Javier Frana (primo turno)
 Paul Kilderry /  Andrew Kratzmann (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1997